Carpi est un nom propre d'origine italienne. Ce mot désigne en italien les Carpiens, une ancienne tribu dace.

Lieux 
 Carpi, une ville italienne de la province de Modène en Émilie-Romagne
 (66207) Carpi, un astéroïde de la ceinture principale

Personnes 
 Aldo Carpi (1886-1973), artiste italien, peintre et écrivain
 Fabio Carpi (1925-2018), écrivain, scénariste, dialoguiste et réalisateur italien
 Hugo de Carpi, peintre et graveur en bois italien du 
 Girolamo da Carpi, architecte et peintre italien (1501-1556)
 Béranger de Carpi (1460-1530), anatomiste italien
 Jezabel Carpi (?-), actrice française.
 Oreste Carpi (1921-2008), peintre italien
 Vittoria Carpi (1917-2002), actrice de cinéma italienne

Homonymie de patronyme
Patronyme italien